Teufelsturm (v překladu z němčiny: Čertova věž) může být:
věž
 Teufelsturm (Menden) – věž v Menden, Německo
 Teuffel – též Teufelsturm, zaniklá hradební věž v Českých Budějovicích

přírodní útvar
 Teufelsturm (skála) – skála v Bad Schandau, Německo

viz též
 Diablovina